Lindapecten är ett släkte av musslor. Lindapecten ingår i familjen kammusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kammusslor
Lindapecten